Сингх, Гурчаран:
 Сингх, Гурчаран (1911—1949) — индийский игрок в хоккей на траве, олимпийский чемпион 1936 года.
 Сингх, Гурчаран (род. 1977) — индийский боксёр, двукратный чемпион Азиатских игр.